Le terme de cosmologie peut faire référence :
 soit à la cosmologie scientifique, où l'on applique les lois de la physique pour décrire l'univers,
 soit à la cosmologie religieuse, qui propose une description symbolique de la création du monde dans le cadre d'une religion donnée. On parle parfois de cosmogonie.